Terápia – a gyógyítás során alkalmazott kezelési eljárások összessége
 Terápia – a magyar HBO televíziós sorozata
 Terápia – a Moby Dick stúdióalbuma, 2019.

Hasonló címek 
 A Terápia epizódjainak listája – a magyar HBO televíziós sorozatának epizódlistája
 Aromaterápia –  Az aromaterápia klasszikus értelmében a növényi illóolajokkal végzett gyógyító eljárások összessége. 
 Terapia – az Orvosok Lapja szakmai folyóirat címe 1932 és 1940 között
 Terápiás hatás – a Született feleségek című amerikai filmsorozat 124. epizódja